Shinobi ist:

 eine andere Bezeichnung für Ninja, einen japanischen Geheimagenten und Spion
 Shinobi (Spieleserie), eine Computerspielserie von SEGA
 Shinobi (1991), Actionspiel für Sega Game Gear
 Shinobi (2002), PlayStation-2-Spiel
 Shinobi (2011), Nintendo-3DS-Spiel, in Japan Shinobi 3D
 Shinobi (Film), japanischer Kinofilm von 2005
 Pseudonym des US-amerikanischen Profiwrestlers Allen Sarven (* 1963)
 Shinobi Rock, Felsen an der Kronprinz-Olav-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika